Пётр Фёдорович Овсянко (1917, поселок Малая Вергунка, теперь в составе города Луганска Луганской области — 15 января 1962, город Львов) — советский государственный деятель, 1-й секретарь Львовского горкома КПУ, председатель Львовского горисполкома. Депутат Верховного Совета УССР 5-го созыва. Член Ревизионной Комиссии КПУ в 1960 — январе 1962 г.

Биография 
С августа 1938 г. — в Красной армии.

Член ВКП(б) с 1939 года.

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Служил начальником отдельной ремонтно-восстановительной роты 21-й отдельной танковой бригады 30-й армии, помощником начальника отдела ремонта и эксплуатации Управления автобронетанковых войск 41-й армии Калининского фронта, начальником отдела ремонта и эксплуатации Управления командующего бронетанковых и механизированных войск Степного, 2-го Украинского фронтов. Участник советско-японской войны 1945 года. Служил начальником отдела ремонта и эвакуации Управление командующего бронетанковых и механизированных войск Забайкальского фронта.

После демобилизации работал начальником (директором) Львовского бронетанкового (танкоремонтного) завода № 17.

В 1956 — январе 1958 г. — председатель исполнительного комитета Львовского городского совета депутатов трудящихся Львовской области.

15 января 1958 — 15 января 1962 г. — 1-й секретарь Львовского городского комитета КПУ Львовской области.

Был причастен к делу «львовских текстильщиков» (расхитителей социалистической собственности).

Покончил жизнь самоубийством. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Звания 
 инженер-капитан
 инженер-майор (1943)
 инженер-подполковник
 инженер-полковник

Награды 
 орден Красного Знамени (11.05.1945)
 два ордена Красной Звезды (30.08.1943, 15.09.1944)
 два ордена Отечественной войны 1-й ст. (22.01.1943, 9.09.1945)
 орден Отечественной войны 2-й ст. (6.02.1944)
 ордена
 медали

Ссылки 
  
  

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Самоубийцы СССР
Участники советско-японской войны (СССР)
Танкисты Великой Отечественной войны
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Председатели Львовского горисполкома
Первые секретари Львовского горкома КП Украины
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС